|-
|(45751)||2000 JH66|| align=right|13,8|| align=right|3,039|| align=right|0,195|| align=right|11,43|| align=right|5,297||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45752)||2000 JY70|| align=right|13,6|| align=right|3,009|| align=right|0,114|| align=right|8,76|| align=right|5,218||MBA||1. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45753)||2000 JL72|| align=right|14,4|| align=right|3,009|| align=right|0,023|| align=right|12,93|| align=right|5,218||MBA||1. maj 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(45754)||2000 KC14|| align=right|14,8|| align=right|2,581|| align=right|0,146|| align=right|4,33|| align=right|4,145||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45755)||2000 KL18|| align=right|13,9|| align=right|2,912|| align=right|0,103|| align=right|2,07|| align=right|4,968||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45756)||2000 KV26|| align=right|14,6|| align=right|2,681|| align=right|0,086|| align=right|8,25|| align=right|4,388||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45757)||2000 KH29|| align=right|14,6|| align=right|2,635|| align=right|0,083|| align=right|1,71|| align=right|4,277||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45758)||2000 KN29|| align=right|13,8|| align=right|3,204|| align=right|0,128|| align=right|4,72|| align=right|5,735||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45759)||2000 KQ41|| align=right|14,2|| align=right|2,807|| align=right|0,044|| align=right|3,13|| align=right|4,702||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45760)||2000 KY43|| align=right|14,9|| align=right|2,277|| align=right|0,176|| align=right|8,97|| align=right|3,436||MBA||30. maj 2000||Ondřejov||P. Kušnirák
|-
|(45761)||2000 KF45|| align=right|14,7|| align=right|2,745|| align=right|0,109|| align=right|3,79|| align=right|4,548||MBA||30. maj 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(45762)||2000 KK76|| align=right|15,0|| align=right|2,557|| align=right|0,149|| align=right|6,58|| align=right|4,089||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45763)||2000 KB77|| align=right|14,5|| align=right|2,718|| align=right|0,035|| align=right|4,86|| align=right|4,481||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45764)||2000 LV|| align=right|15,1|| align=right|2,417|| align=right|0,317|| align=right|6,71|| align=right|3,757||MBA||2. junij 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(45765)||2000 LJ3|| align=right|13,1|| align=right|2,796|| align=right|0,154|| align=right|8,71|| align=right|4,675||MBA||4. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45766)||2000 LX5|| align=right|13,6|| align=right|3,055|| align=right|0,030|| align=right|10,13|| align=right|5,340||MBA||6. junij 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(45767)||2000 LU17|| align=right|13,6|| align=right|3,080|| align=right|0,200|| align=right|11,70|| align=right|5,404||MBA||8. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45768)||2000 LF28|| align=right|14,5|| align=right|2,217|| align=right|0,171|| align=right|3,71|| align=right|3,301||MBA||6. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45769)||2000 LP36|| align=right|13,8|| align=right|2,748|| align=right|0,156|| align=right|13,15|| align=right|4,554||MBA||1. junij 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(45770)||2000 NM2|| align=right|14,3|| align=right|2,530|| align=right|0,213|| align=right|1,46|| align=right|4,022||MBA||5. julij 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(45771)||2000 NE5|| align=right|14,2|| align=right|2,321|| align=right|0,141|| align=right|6,78|| align=right|3,535||MBA||7. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45772)||2000 NR16|| align=right|15,2|| align=right|2,192|| align=right|0,165|| align=right|5,76|| align=right|3,245||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45773)||2000 NL22|| align=right|14,0|| align=right|2,409|| align=right|0,137|| align=right|9,37|| align=right|3,738||MBA||7. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45774)||2000 NH24|| align=right|13,4|| align=right|2,722|| align=right|0,183|| align=right|13,41|| align=right|4,491||MBA||4. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45775)||2000 NP27|| align=right|14,6|| align=right|2,661|| align=right|0,156|| align=right|4,78|| align=right|4,340||MBA||4. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45776)||2000 NZ28|| align=right|15,0|| align=right|3,026|| align=right|0,179|| align=right|0,99|| align=right|5,264||MBA||2. julij 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(45777)||2000 OZ4|| align=right|14,2|| align=right|2,647|| align=right|0,146|| align=right|12,37|| align=right|4,305||MBA||24. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45778)||2000 OG5|| align=right|14,9|| align=right|2,532|| align=right|0,109|| align=right|6,87|| align=right|4,027||MBA||24. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45779)||2000 OR6|| align=right|15,5|| align=right|2,426|| align=right|0,155|| align=right|3,92|| align=right|3,779||MBA||29. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45780)||2000 OA12|| align=right|14,9|| align=right|2,655|| align=right|0,036|| align=right|2,76|| align=right|4,325||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45781)||2000 OD12|| align=right|13,9|| align=right|2,807|| align=right|0,049|| align=right|5,26|| align=right|4,702||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45782)||2000 OE14|| align=right|15,4|| align=right|2,391|| align=right|0,103|| align=right|2,74|| align=right|3,698||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45783)||2000 OV16|| align=right|14,5|| align=right|2,413|| align=right|0,211|| align=right|2,38|| align=right|3,747||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45784)||2000 OZ17|| align=right|14,4|| align=right|2,556|| align=right|0,203|| align=right|3,46|| align=right|4,087||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45785)||2000 OT19|| align=right|15,9|| align=right|2,298|| align=right|0,137|| align=right|3,82|| align=right|3,483||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45786)||2000 OE20|| align=right|14,8|| align=right|2,762|| align=right|0,108|| align=right|9,26|| align=right|4,589||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45787)||2000 OJ24|| align=right|13,7|| align=right|2,433|| align=right|0,121|| align=right|6,11|| align=right|3,794||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45788)||2000 OH25|| align=right|14,9|| align=right|2,380|| align=right|0,135|| align=right|6,22|| align=right|3,670||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45789)||2000 OZ26|| align=right|14,5|| align=right|2,436|| align=right|0,197|| align=right|3,10|| align=right|3,802||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45790)||2000 ON42|| align=right|14,9|| align=right|2,288|| align=right|0,136|| align=right|5,99|| align=right|3,460||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45791)||2000 OD45|| align=right|14,6|| align=right|2,323|| align=right|0,235|| align=right|9,98|| align=right|3,541||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45792)||2000 OF45|| align=right|15,5|| align=right|2,391|| align=right|0,131|| align=right|6,14|| align=right|3,696||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45793)||2000 OL48|| align=right|15,4|| align=right|2,269|| align=right|0,191|| align=right|2,91|| align=right|3,417||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45794)||2000 OM48|| align=right|15,0|| align=right|2,394|| align=right|0,203|| align=right|2,29|| align=right|3,703||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45795)||2000 OY49|| align=right|14,9|| align=right|2,425|| align=right|0,153|| align=right|6,54|| align=right|3,776||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45796)||2000 OG54|| align=right|14,5|| align=right|3,251|| align=right|0,217|| align=right|1,28|| align=right|5,860||MBA||29. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45797)||2000 PK1|| align=right|15,6|| align=right|2,246|| align=right|0,097|| align=right|6,88|| align=right|3,364||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45798)||2000 PH16|| align=right|14,9|| align=right|2,777|| align=right|0,079|| align=right|8,40|| align=right|4,626||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45799)||2000 PZ18|| align=right|15,0|| align=right|2,354|| align=right|0,026|| align=right|5,23|| align=right|3,612||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45800)||2000 PB22|| align=right|13,6|| align=right|3,194|| align=right|0,255|| align=right|13,71|| align=right|5,709||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45801)||2000 PF28|| align=right|14,8|| align=right|2,421|| align=right|0,131|| align=right|7,31|| align=right|3,766||MBA||4. avgust 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(45802)||2000 PV29|| align=right|8,0|| align=right|43,44|| align=right|0,015|| align=right|1,19|| align=right|287||CBW||5. avgust 2000||Mauna Kea||M. J. Holman
|-
|(45803)||2000 QH1|| align=right|15,1|| align=right|2,542|| align=right|0,181|| align=right|10,98|| align=right|4,052||MBA||23. avgust 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(45804)||2000 QP2|| align=right|15,7|| align=right|2,339|| align=right|0,125|| align=right|6,66|| align=right|3,578||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45805)||2000 QU18|| align=right|15,9|| align=right|2,345|| align=right|0,052|| align=right|5,26|| align=right|3,590||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45806)||2000 QN20|| align=right|15,2|| align=right|2,336|| align=right|0,154|| align=right|5,42|| align=right|3,571||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45807)||2000 QY20|| align=right|15,2|| align=right|2,268|| align=right|0,111|| align=right|6,24|| align=right|3,415||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45808)||2000 QG24|| align=right|16,4|| align=right|2,194|| align=right|0,032|| align=right|2,02|| align=right|3,249||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45809)||2000 QH28|| align=right|15,8|| align=right|2,167|| align=right|0,020|| align=right|5,30|| align=right|3,190||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45810)||2000 QP32|| align=right|14,6|| align=right|2,322|| align=right|0,106|| align=right|6,47|| align=right|3,538||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45811)||2000 QN38|| align=right|15,6|| align=right|2,544|| align=right|0,053|| align=right|1,65|| align=right|4,058||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45812)||2000 QV39|| align=right|15,9|| align=right|2,319|| align=right|0,037|| align=right|0,95|| align=right|3,530||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45813)||2000 QA45|| align=right|15,7|| align=right|2,402|| align=right|0,120|| align=right|5,97|| align=right|3,723||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45814)||2000 QJ61|| align=right|16,0|| align=right|2,203|| align=right|0,163|| align=right|4,50|| align=right|3,268||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45815)||2000 QF67|| align=right|14,7|| align=right|2,327|| align=right|0,149|| align=right|7,30|| align=right|3,550||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45816)||2000 QO72|| align=right|15,6|| align=right|2,568|| align=right|0,126|| align=right|3,64|| align=right|4,115||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45817)||2000 QM78|| align=right|15,2|| align=right|2,411|| align=right|0,089|| align=right|6,42|| align=right|3,743||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45818)||2000 QG79|| align=right|15,6|| align=right|2,209|| align=right|0,087|| align=right|4,87|| align=right|3,282||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45819)||2000 QL101|| align=right|15,4|| align=right|2,276|| align=right|0,098|| align=right|11,90|| align=right|3,433||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45820)||2000 QQ102|| align=right|15,0|| align=right|2,578|| align=right|0,149|| align=right|4,93|| align=right|4,140||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45821)||2000 QS114|| align=right|15,8|| align=right|2,252|| align=right|0,085|| align=right|5,04|| align=right|3,378||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45822)||2000 QQ116|| align=right|12,1|| align=right|5,233|| align=right|0,190|| align=right|7,31|| align=right|11,97||JUT||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45823)||2000 QC120|| align=right|15,4|| align=right|2,318|| align=right|0,108|| align=right|6,38|| align=right|3,528||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45824)||2000 QB122|| align=right|15,3|| align=right|2,320|| align=right|0,167|| align=right|3,26|| align=right|3,533||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45825)||2000 QW123|| align=right|14,8|| align=right|1,953|| align=right|0,101|| align=right|21,54|| align=right|2,729||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45826)||2000 QX128|| align=right|15,4|| align=right|2,170|| align=right|0,089|| align=right|4,68|| align=right|3,195||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45827)||2000 QV149|| align=right|15,1|| align=right|2,385|| align=right|0,154|| align=right|3,52|| align=right|3,683||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45828)||2000 QK157|| align=right|15,2|| align=right|2,429|| align=right|0,097|| align=right|5,74|| align=right|3,785||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45829)||2000 QR166|| align=right|14,0|| align=right|2,935|| align=right|0,226|| align=right|11,73|| align=right|5,027||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45830)||2000 QW181|| align=right|14,6|| align=right|2,182|| align=right|0,117|| align=right|4,40|| align=right|3,222||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45831)||2000 QW184|| align=right|15,2|| align=right|2,681|| align=right|0,139|| align=right|4,16|| align=right|4,390||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45832)||2000 QK186|| align=right|15,7|| align=right|2,274|| align=right|0,140|| align=right|6,22|| align=right|3,429||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45833)||2000 QX188|| align=right|15,5|| align=right|2,276|| align=right|0,052|| align=right|4,16|| align=right|3,434||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45834)||2000 QU229|| align=right|16,0|| align=right|2,350|| align=right|0,146|| align=right|4,96|| align=right|3,603||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45835)||2000 RZ|| align=right|15,8|| align=right|2,146|| align=right|0,069|| align=right|1,59|| align=right|3,144||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45836)||2000 RT21|| align=right|15,8|| align=right|2,265|| align=right|0,069|| align=right|5,35|| align=right|3,409||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45837)||2000 RD27|| align=right|14,3|| align=right|2,455|| align=right|0,138|| align=right|14,20|| align=right|3,847||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45838)||2000 RV30|| align=right|14,4|| align=right|2,452|| align=right|0,149|| align=right|5,43|| align=right|3,840||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45839)||2000 RQ37|| align=right|15,3|| align=right|1,923|| align=right|0,080|| align=right|20,81|| align=right|2,667||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45840)||2000 RU44|| align=right|14,4|| align=right|2,696|| align=right|0,301|| align=right|10,69|| align=right|4,426||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45841)||2000 RX55|| align=right|15,7|| align=right|2,409|| align=right|0,124|| align=right|2,12|| align=right|3,738||MBA||5. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45842)||2000 RC66|| align=right|15,3|| align=right|2,305|| align=right|0,228|| align=right|8,28|| align=right|3,499||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45843)||2000 RL73|| align=right|16,4|| align=right|2,260|| align=right|0,089|| align=right|5,69|| align=right|3,397||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45844)||2000 RN74|| align=right|14,7|| align=right|2,694|| align=right|0,139|| align=right|5,77|| align=right|4,421||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45845)||2000 RM75|| align=right|15,0|| align=right|2,390|| align=right|0,126|| align=right|6,04|| align=right|3,693||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45846)||2000 RA96|| align=right|15,6|| align=right|2,416|| align=right|0,153|| align=right|2,51|| align=right|3,754||MBA||4. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45847)||2000 RC96|| align=right|16,1|| align=right|2,381|| align=right|0,163|| align=right|2,15|| align=right|3,672||MBA||4. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45848)||2000 SY11|| align=right|15,2|| align=right|2,247|| align=right|0,151|| align=right|5,48|| align=right|3,367||MBA||20. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45849)||2000 SG98|| align=right|15,6|| align=right|2,301|| align=right|0,034|| align=right|4,38|| align=right|3,489||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45850)||2000 SH209|| align=right|12,2|| align=right|3,933|| align=right|0,101|| align=right|10,30|| align=right|7,799||HLD||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45851)||2000 SH239|| align=right|15,4|| align=right|2,413|| align=right|0,154|| align=right|2,72|| align=right|3,748||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45852)||2000 SG259|| align=right|14,7|| align=right|2,646|| align=right|0,183|| align=right|6,41|| align=right|4,303||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45853)||2000 SN263|| align=right|16,4|| align=right|2,218|| align=right|0,129|| align=right|1,83|| align=right|3,302||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45854)||2000 SR285|| align=right|15,8|| align=right|2,279|| align=right|0,088|| align=right|6,24|| align=right|3,440||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45855)||2000 TA2|| align=right|15,3|| align=right|2,352|| align=right|0,222|| align=right|1,62|| align=right|3,607||MBA||3. oktober 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(45856)||2000 TO38|| align=right|13,0|| align=right|2,996|| align=right|0,110|| align=right|11,56|| align=right|5,185||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45857)||2000 TH61|| align=right|13,2|| align=right|2,688|| align=right|0,135|| align=right|14,66|| align=right|4,407||MBA||2. oktober 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45858)||2000 UP7|| align=right|14,7|| align=right|2,410|| align=right|0,107|| align=right|2,56|| align=right|3,740||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45859)||2000 UG13|| align=right|14,7|| align=right|2,434|| align=right|0,239|| align=right|8,51|| align=right|3,796||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45860)||2000 UG27|| align=right|14,9|| align=right|2,334|| align=right|0,165|| align=right|5,31|| align=right|3,565||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45861)||2000 UZ37|| align=right|14,6|| align=right|3,226|| align=right|0,095|| align=right|0,86|| align=right|5,792||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45862)||2000 UQ51|| align=right|14,2|| align=right|3,963|| align=right|0,162|| align=right|3,16|| align=right|7,890||HLD||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45863)||2000 UQ81|| align=right|15,4|| align=right|2,237|| align=right|0,100|| align=right|4,63|| align=right|3,344||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45864)||2000 UO97|| align=right|13,6|| align=right|2,315|| align=right|0,106|| align=right|5,89|| align=right|3,522||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45865)||2000 UT97|| align=right|14,8|| align=right|2,315|| align=right|0,147|| align=right|7,23|| align=right|3,521||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45866)||2000 UX109|| align=right|13,9|| align=right|2,986|| align=right|0,109|| align=right|9,47|| align=right|5,158||MBA||31. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45867)||2000 VS17|| align=right|15,6|| align=right|2,174|| align=right|0,225|| align=right|3,27|| align=right|3,204||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45868)||2000 VB20|| align=right|14,6|| align=right|3,246|| align=right|0,096|| align=right|2,14|| align=right|5,848||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45869)||2000 VG34|| align=right|15,3|| align=right|2,261|| align=right|0,072|| align=right|3,48|| align=right|3,400||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45870)||2000 VW37|| align=right|14,8|| align=right|2,186|| align=right|0,119|| align=right|3,83|| align=right|3,232||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45871)||2000 VD38|| align=right|13,9|| align=right|2,596|| align=right|0,100|| align=right|14,61|| align=right|4,181||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45872)||2000 VR49|| align=right|15,8|| align=right|2,165|| align=right|0,166|| align=right|1,43|| align=right|3,185||MBA||2. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45873)||2000 VK61|| align=right|15,4|| align=right|1,769|| align=right|0,018|| align=right|32,37|| align=right|2,352||MBA||9. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45874)||2000 WM3|| align=right|15,3|| align=right|1,958|| align=right|0,096|| align=right|23,16|| align=right|2,738||MBA||17. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45875)||2000 WJ19|| align=right|12,2|| align=right|3,156|| align=right|0,126|| align=right|18,03|| align=right|5,607||MBA||25. november 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(45876)||2000 WD27|| align=right|14,4|| align=right|2,188|| align=right|0,102|| align=right|4,54|| align=right|3,237||MBA||26. november 2000||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(45877)||2000 WR29|| align=right|12,8|| align=right|2,633|| align=right|0,298|| align=right|29,10|| align=right|4,272||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45878)||2000 WX29|| align=right|14,4|| align=right|1,935|| align=right|0,100|| align=right|17,88|| align=right|2,691||MBA||23. november 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(45879)||2000 WR33|| align=right|16,1|| align=right|2,266|| align=right|0,090|| align=right|5,37|| align=right|3,410||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45880)||2000 WG49|| align=right|14,9|| align=right|1,938|| align=right|0,076|| align=right|18,23|| align=right|2,697||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45881)||2000 WD55|| align=right|14,6|| align=right|2,579|| align=right|0,151|| align=right|6,05|| align=right|4,140||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45882)||2000 WX61|| align=right|14,7|| align=right|2,379|| align=right|0,174|| align=right|4,27|| align=right|3,668||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45883)||2000 WL87|| align=right|14,9|| align=right|2,300|| align=right|0,114|| align=right|7,00|| align=right|3,487||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45884)||2000 WB93|| align=right|16,0|| align=right|2,295|| align=right|0,120|| align=right|2,77|| align=right|3,476||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45885)||2000 WX95|| align=right|14,1|| align=right|2,220|| align=right|0,046|| align=right|3,65|| align=right|3,306||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45886)||2000 WL115|| align=right|15,3|| align=right|2,205|| align=right|0,057|| align=right|4,17|| align=right|3,275||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45887)||2000 WS117|| align=right|14,4|| align=right|2,343|| align=right|0,203|| align=right|6,86|| align=right|3,586||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45888)||2000 WL130|| align=right|15,8|| align=right|2,306|| align=right|0,150|| align=right|4,40|| align=right|3,500||MBA||20. november 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(45889)||2000 WU130|| align=right|14,8|| align=right|2,916|| align=right|0,070|| align=right|3,42|| align=right|4,978||MBA||20. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45890)||2000 WS169|| align=right|15,2|| align=right|2,141|| align=right|0,036|| align=right|0,22|| align=right|3,131||MBA||26. november 2000||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(45891)||2000 WG178|| align=right|15,5|| align=right|2,363|| align=right|0,049|| align=right|5,71|| align=right|3,633||MBA||28. november 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(45892)||2000 WR179|| align=right|13,8|| align=right|2,475|| align=right|0,096|| align=right|15,12|| align=right|3,893||MBA||26. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45893)||2000 XL7|| align=right|14,4|| align=right|2,341|| align=right|0,158|| align=right|7,24|| align=right|3,580||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45894)||2000 XW15|| align=right|14,4|| align=right|2,540|| align=right|0,174|| align=right|13,45|| align=right|4,048||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45895)||2000 XV25|| align=right|15,3|| align=right|2,191|| align=right|0,131|| align=right|5,91|| align=right|3,243||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45896)||2000 XT27|| align=right|14,7|| align=right|2,259|| align=right|0,093|| align=right|8,38|| align=right|3,396||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45897)||2000 XB28|| align=right|14,6|| align=right|2,393|| align=right|0,140|| align=right|6,71|| align=right|3,702||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45898)||2000 XQ49|| align=right|14,1|| align=right|1,956|| align=right|0,074|| align=right|17,78|| align=right|2,736||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45899)||2000 XS49|| align=right|14,5|| align=right|2,356|| align=right|0,103|| align=right|13,50|| align=right|3,615||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45900)||2000 YG10|| align=right|14,3|| align=right|1,934|| align=right|0,089|| align=right|19,64|| align=right|2,690||MBA||20. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45901)||2000 YH16|| align=right|13,2|| align=right|2,570|| align=right|0,136|| align=right|16,56|| align=right|4,120||MBA||23. december 2000||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(45902)||2000 YJ18|| align=right|15,7|| align=right|2,551|| align=right|0,111|| align=right|4,19|| align=right|4,073||MBA||20. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45903)||2000 YL18|| align=right|14,5|| align=right|2,394|| align=right|0,128|| align=right|8,88|| align=right|3,703||MBA||20. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45904)||2000 YV29|| align=right|13,0|| align=right|2,677|| align=right|0,123|| align=right|13,29|| align=right|4,380||MBA||27. december 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(45905)||2000 YF34|| align=right|15,5|| align=right|2,186|| align=right|0,107|| align=right|4,85|| align=right|3,232||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45906)||2000 YW34|| align=right|13,0|| align=right|2,983|| align=right|0,224|| align=right|8,85|| align=right|5,153||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45907)||2000 YC35|| align=right|14,8|| align=right|2,312|| align=right|0,082|| align=right|4,98|| align=right|3,515||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45908)||2000 YE51|| align=right|15,3|| align=right|2,319|| align=right|0,138|| align=right|5,82|| align=right|3,532||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45909)||2000 YE53|| align=right|15,5|| align=right|2,164|| align=right|0,074|| align=right|5,91|| align=right|3,183||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45910)||2000 YN57|| align=right|15,6|| align=right|2,812|| align=right|0,107|| align=right|5,47|| align=right|4,714||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45911)||2000 YX63|| align=right|15,6|| align=right|2,215|| align=right|0,162|| align=right|4,04|| align=right|3,297||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45912)||2000 YZ64|| align=right|16,6|| align=right|2,309|| align=right|0,209|| align=right|5,87|| align=right|3,509||MBA||30. december 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(45913)||2000 YV67|| align=right|15,0|| align=right|2,400|| align=right|0,156|| align=right|6,05|| align=right|3,718||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45914)||2000 YE68|| align=right|14,2|| align=right|2,573|| align=right|0,139|| align=right|15,35|| align=right|4,126||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45915)||2000 YN68|| align=right|15,0|| align=right|2,265|| align=right|0,110|| align=right|6,90|| align=right|3,408||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45916)||2000 YU68|| align=right|15,2|| align=right|2,249|| align=right|0,084|| align=right|3,66|| align=right|3,371||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45917)||2000 YE91|| align=right|15,8|| align=right|2,304|| align=right|0,125|| align=right|4,97|| align=right|3,498||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45918)||2000 YT96|| align=right|15,9|| align=right|2,411|| align=right|0,154|| align=right|1,45|| align=right|3,743||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45919)||2000 YZ103|| align=right|14,7|| align=right|2,414|| align=right|0,068|| align=right|10,92|| align=right|3,750||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45920)||2000 YP104|| align=right|13,2|| align=right|2,692|| align=right|0,154|| align=right|11,99|| align=right|4,417||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45921)||2000 YU104|| align=right|14,0|| align=right|2,774|| align=right|0,134|| align=right|10,14|| align=right|4,620||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45922)||2000 YN105|| align=right|15,2|| align=right|2,312|| align=right|0,071|| align=right|4,76|| align=right|3,515||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45923)||2000 YV107|| align=right|14,5|| align=right|3,050|| align=right|0,075|| align=right|2,85|| align=right|5,326||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45924)||2000 YZ108|| align=right|15,6|| align=right|2,223|| align=right|0,057|| align=right|3,33|| align=right|3,314||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45925)||2000 YK111|| align=right|15,7|| align=right|2,401|| align=right|0,162|| align=right|3,50|| align=right|3,720||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45926)||2000 YT112|| align=right|15,8|| align=right|2,278|| align=right|0,091|| align=right|7,00|| align=right|3,438||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45927)||2000 YR113|| align=right|15,7|| align=right|2,375|| align=right|0,162|| align=right|6,20|| align=right|3,659||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45928)||2000 YB116|| align=right|15,3|| align=right|2,489|| align=right|0,128|| align=right|6,74|| align=right|3,925||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45929)||2000 YP116|| align=right|14,7|| align=right|2,545|| align=right|0,107|| align=right|14,50|| align=right|4,060||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45930)||2000 YQ117|| align=right|15,6|| align=right|2,321|| align=right|0,095|| align=right|5,07|| align=right|3,536||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45931)||2000 YF121|| align=right|15,0|| align=right|2,212|| align=right|0,024|| align=right|6,75|| align=right|3,289||MBA||21. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45932)||2000 YT121|| align=right|13,2|| align=right|2,679|| align=right|0,129|| align=right|14,22|| align=right|4,383||MBA||22. december 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(45933)||2000 YU128|| align=right|14,9|| align=right|2,692|| align=right|0,212|| align=right|5,12|| align=right|4,415||MBA||29. december 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(45934)||2000 YK129|| align=right|15,8|| align=right|2,575|| align=right|0,117|| align=right|1,69|| align=right|4,131||MBA||29. december 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(45935)||2000 YU132|| align=right|13,9|| align=right|2,610|| align=right|0,132|| align=right|11,71|| align=right|4,216||MBA||30. december 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45936)||2000 YB133|| align=right|13,4|| align=right|3,003|| align=right|0,077|| align=right|10,66|| align=right|5,203||MBA||30. december 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45937)||2000 YD133|| align=right|13,5|| align=right|3,030|| align=right|0,219|| align=right|3,10|| align=right|5,272||MBA||30. december 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45938)||2001 AV4|| align=right|15,6|| align=right|2,337|| align=right|0,073|| align=right|5,89|| align=right|3,571||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45939)||2001 AE7|| align=right|15,5|| align=right|2,368|| align=right|0,062|| align=right|7,00|| align=right|3,643||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45940)||2001 AZ10|| align=right|15,2|| align=right|2,268|| align=right|0,090|| align=right|8,01|| align=right|3,414||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45941)||2001 AM13|| align=right|14,4|| align=right|2,536|| align=right|0,160|| align=right|6,42|| align=right|4,038||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45942)||2001 AX13|| align=right|14,9|| align=right|2,463|| align=right|0,084|| align=right|10,09|| align=right|3,866||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45943)||2001 AU16|| align=right|15,5|| align=right|2,237|| align=right|0,140|| align=right|5,38|| align=right|3,345||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45944)||2001 AW16|| align=right|14,3|| align=right|2,442|| align=right|0,207|| align=right|11,37|| align=right|3,816||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45945)||2001 AM17|| align=right|15,4|| align=right|2,341|| align=right|0,161|| align=right|2,84|| align=right|3,581||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45946)||2001 AU17|| align=right|14,9|| align=right|2,575|| align=right|0,130|| align=right|7,48|| align=right|4,132||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45947)||2001 AY17|| align=right|15,3|| align=right|2,192|| align=right|0,126|| align=right|3,82|| align=right|3,246||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45948)||2001 AP18|| align=right|14,4|| align=right|2,515|| align=right|0,091|| align=right|11,98|| align=right|3,987||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45949)||2001 AS23|| align=right|14,6|| align=right|2,611|| align=right|0,066|| align=right|14,94|| align=right|4,219||MBA||3. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45950)||2001 AL25|| align=right|15,1|| align=right|1,960|| align=right|0,107|| align=right|23,91|| align=right|2,744||MBA||4. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45951)||2001 AE29|| align=right|15,4|| align=right|2,285|| align=right|0,136|| align=right|8,19|| align=right|3,453||MBA||4. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45952)||2001 AS31|| align=right|14,6|| align=right|2,383|| align=right|0,071|| align=right|5,94|| align=right|3,678||MBA||4. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45953)||2001 AZ33|| align=right|15,2|| align=right|2,326|| align=right|0,209|| align=right|4,75|| align=right|3,546||MBA||4. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45954)||2001 AP38|| align=right|14,4|| align=right|2,351|| align=right|0,139|| align=right|22,27|| align=right|3,603||MBA||3. januar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45955)||2001 AK40|| align=right|15,1|| align=right|2,565|| align=right|0,163|| align=right|6,21|| align=right|4,108||MBA||3. januar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(45956)||2001 AG41|| align=right|14,5|| align=right|2,444|| align=right|0,240|| align=right|10,10|| align=right|3,821||MBA||3. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45957)||2001 AQ44|| align=right|15,1|| align=right|2,435|| align=right|0,144|| align=right|3,16|| align=right|3,798||MBA||15. januar 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(45958)||2001 AF45|| align=right|14,5|| align=right|2,319|| align=right|0,134|| align=right|24,58|| align=right|3,532||MBA||15. januar 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(45959)||2001 AA51|| align=right|16,1|| align=right|2,236|| align=right|0,146|| align=right|3,98|| align=right|3,343||MBA||15. januar 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(45960)||2001 BX|| align=right|15,2|| align=right|1,909|| align=right|0,074|| align=right|19,42|| align=right|2,638||MBA||17. januar 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(45961)||2001 BA6|| align=right|14,9|| align=right|2,343|| align=right|0,112|| align=right|6,52|| align=right|3,586||MBA||18. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45962)||2001 BM11|| align=right|15,4|| align=right|1,909|| align=right|0,110|| align=right|17,53|| align=right|2,638||MBA||20. januar 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(45963)||2001 BX14|| align=right|15,6|| align=right|2,542|| align=right|0,125|| align=right|2,82|| align=right|4,052||MBA||21. januar 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(45964)||2001 BE15|| align=right|15,7|| align=right|2,298|| align=right|0,035|| align=right|2,83|| align=right|3,482||MBA||21. januar 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(45965)||2001 BP20|| align=right|15,1|| align=right|2,342|| align=right|0,126|| align=right|7,18|| align=right|3,583||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45966)||2001 BS23|| align=right|15,6|| align=right|2,259|| align=right|0,122|| align=right|6,25|| align=right|3,394||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45967)||2001 BF24|| align=right|15,8|| align=right|2,298|| align=right|0,092|| align=right|3,38|| align=right|3,483||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45968)||2001 BG25|| align=right|14,0|| align=right|2,667|| align=right|0,064|| align=right|8,79|| align=right|4,355||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45969)||2001 BC26|| align=right|15,9|| align=right|2,422|| align=right|0,126|| align=right|6,57|| align=right|3,769||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45970)||2001 BZ27|| align=right|16,5|| align=right|2,203|| align=right|0,084|| align=right|3,26|| align=right|3,270||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45971)||2001 BF29|| align=right|16,6|| align=right|2,290|| align=right|0,112|| align=right|4,38|| align=right|3,465||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45972)||2001 BU30|| align=right|15,1|| align=right|2,242|| align=right|0,168|| align=right|6,15|| align=right|3,356||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45973)||2001 BP33|| align=right|14,8|| align=right|2,432|| align=right|0,164|| align=right|2,95|| align=right|3,792||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45974)||2001 BG35|| align=right|15,4|| align=right|2,272|| align=right|0,075|| align=right|7,60|| align=right|3,425||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45975)||2001 BV40|| align=right|13,7|| align=right|2,575|| align=right|0,012|| align=right|21,90|| align=right|4,131||MBA||21. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45976)||2001 BT41|| align=right|14,6|| align=right|3,042|| align=right|0,115|| align=right|16,62|| align=right|5,305||MBA||25. januar 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(45977)||2001 BU44|| align=right|14,9|| align=right|2,386|| align=right|0,185|| align=right|6,62|| align=right|3,686||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45978)||2001 BY44|| align=right|13,2|| align=right|2,716|| align=right|0,187|| align=right|13,57|| align=right|4,475||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45979)||2001 BZ46|| align=right|15,2|| align=right|2,399|| align=right|0,164|| align=right|8,82|| align=right|3,714||MBA||21. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45980)||2001 BT48|| align=right|13,9|| align=right|2,556|| align=right|0,120|| align=right|12,60|| align=right|4,086||MBA||21. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45981)||2001 BW50|| align=right|13,6|| align=right|2,573|| align=right|0,162|| align=right|15,20|| align=right|4,126||MBA||28. januar 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(45982)||2001 BE51|| align=right|14,5|| align=right|2,610|| align=right|0,125|| align=right|12,60|| align=right|4,216||MBA||27. januar 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(45983)||2001 BF54|| align=right|15,4|| align=right|2,281|| align=right|0,112|| align=right|4,78|| align=right|3,445||MBA||18. januar 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(45984)||2001 BK56|| align=right|15,6|| align=right|2,584|| align=right|0,244|| align=right|9,80|| align=right|4,152||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45985)||2001 BW59|| align=right|15,5|| align=right|2,237|| align=right|0,101|| align=right|4,31|| align=right|3,345||MBA||26. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45986)||2001 BC66|| align=right|15,4|| align=right|2,340|| align=right|0,072|| align=right|7,07|| align=right|3,580||MBA||26. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45987)||2001 BF66|| align=right|13,5|| align=right|2,983|| align=right|0,074|| align=right|12,16|| align=right|5,152||MBA||26. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45988)||2001 BK66|| align=right|14,0|| align=right|2,712|| align=right|0,087|| align=right|13,71|| align=right|4,465||MBA||26. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45989)||2001 BA67|| align=right|13,9|| align=right|2,887|| align=right|0,265|| align=right|15,57|| align=right|4,905||MBA||30. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45990)||2001 BT69|| align=right|14,2|| align=right|2,273|| align=right|0,143|| align=right|6,62|| align=right|3,426||MBA||31. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45991)||2001 BQ70|| align=right|14,4|| align=right|2,424|| align=right|0,198|| align=right|12,35|| align=right|3,773||MBA||26. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45992)||2001 BX70|| align=right|15,6|| align=right|2,203|| align=right|0,042|| align=right|3,69|| align=right|3,270||MBA||29. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45993)||2001 BE71|| align=right|16,0|| align=right|2,274|| align=right|0,057|| align=right|7,43|| align=right|3,429||MBA||29. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45994)||2001 BQ71|| align=right|16,0|| align=right|2,372|| align=right|0,088|| align=right|4,97|| align=right|3,652||MBA||29. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45995)||2001 BB72|| align=right|14,3|| align=right|2,596|| align=right|0,203|| align=right|10,53|| align=right|4,182||MBA||31. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45996)||2001 BY72|| align=right|14,7|| align=right|2,572|| align=right|0,128|| align=right|10,25|| align=right|4,125||MBA||27. januar 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(45997)||2001 BO73|| align=right|15,9|| align=right|2,287|| align=right|0,047|| align=right|3,34|| align=right|3,458||MBA||29. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45998)||2001 BZ75|| align=right|15,3|| align=right|2,644|| align=right|0,135|| align=right|5,39|| align=right|4,297||MBA||26. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45999)||2001 BE77|| align=right|15,4|| align=right|2,245|| align=right|0,118|| align=right|5,20|| align=right|3,364||MBA||26. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(46000)||2001 BO79|| align=right|16,0|| align=right|2,402|| align=right|0,119|| align=right|6,85|| align=right|3,722||MBA||21. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov